Arroyomolinos (Cáceres), een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres in de regio Extremadura
 Arroyomolinos de la Vera, een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres in de regio Extremadura
 Arroyomolinos (Madrid), een gemeente in de Spaanse regio Madrid
 Arroyomolinos de León, een gemeente in de Spaanse provincie Huelva in de regio Andalusië